Саладзе — фамилия. Известные носители:

 Саладзе, Владимир Еремеевич (1906—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Саладзе, Михаил Георгиевич (род. 1954) — советский борец классического стиля, заслуженный мастер спорта СССР (1981).